Le Collège invisible (2002- ), est une série de bande dessinée, scénario : Ange ;
 Collège invisible,  post-diplôme national de l'École supérieure des beaux-arts de Marseille ;
 Collège Invisible, groupe de recherches sur l'ufologie fondé dans les années 1960 ;
 Invisible College, société de savants du  à laquelle appartenait Robert Boyle ;
 Le Collège Invisible est le nom de groupements d'âmes du plan astral en conflit permanent avec les Groupes Théocratiques, d'après Kyle Griffith dans son ouvrage War in Heaven.